

Einzel (Großschanze K-70/18 km) 
Datum: Freitag, 10. und Samstag, 11. Februar 1933

Austragungsorte: Skilanglauf: Seefeld in Tirol; Sprunglauf: Bergiselschanze

Der Steirer Harald Bosio gewann die erste individuelle Medaille für Österreich bei Nordischen Skiweltmeisterschaften.

Quellen 
 Schweden und Finnland im Langlauf voran. / Leistungen der anderen Österreicher im Langlauf; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 11. Februar 1933, s. 7
 FIS-Wettkämpfe 1933: Innsbrucker Sprungschnze-Sensation. / Der Kombinationssprunglauf; in: Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 13. Februar 1933, s. 1-2
 FIS-Wettkämpfe 1933: Innsbrucker Sprungschnze-Sensation. / Ergebnisse von Samstag-Springen; in: Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 13. Februar 1933, s. 2
 FIS-Wettkämpfe 1933: Innsbrucker Sprungschnze-Sensation. /  Kombinationen in Lang- und Sprunglauf; in: Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 13. Februar 1933, s. 2
 Fabelhafte Sprünge auf der Berg Isel-Schanze. / Der erste Tag in dem Berg Isel; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 13. Februar 1933, s. 7
 Fliegende Menschen. / Der zusammengesetzte Lauf; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 14. Februar 1933, s. 5-6

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet
 DNF = Did not finish (nicht beendet, aufgegeben)
 DNS = Did not start (nicht gestartet)

Nordische Kombination
Manner 1933
Sportveranstaltung in Seefeld in Tirol
Sportveranstaltung in Innsbruck